

Lokalizacje

Niemcy 
 Hohenroth – dzielnica Gemünden am Main
 Hohenroth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld